Otto er et næsehorn kan være forskellige ting:
 Otto er et næsehorn - børnebog af Ole Lund Kirkegaard fra 1972.
 Otto er et næsehorn (film) − spillefilm fra 1983.
 Otto er et næsehorn (animationsfilm) − fra 2013.